El XII Campeonato Mundial de Bádminton se celebró en Sevilla (España) del 28 de mayo al 10 de junio de 2001 bajo la organización de la Federación Internacional de Bádminton (IBF) y la Federación Española de Bádminton.

Las competiciones se realizaron en el Palacio de Deportes San Pablo de la capital andaluza.

Medallistas

Resultados finales

Individual masculino

Individual femenino

Dobles masculino

Dobles mixto

Medallero

Enlaces externos
Pág. de la BWF .
Resultados oficiales .

2001
Bádminton en 2001
Eventos deportivos celebrados en Sevilla
Deporte en España en 2001
Badminton